Schenkia bezeichnet folgende Gattungen:

 Schenkia (Schlupfwespe), eine Gattung aus der Familie der Schlupfwespen (Ichneumonidae)
 Schenkia (Enziangewächse), eine Gattung aus der Familie Enziangewächse (Gentianaceae)